Weintraub, Wajntraub, Wajntrojb (ווײַנטרויב):

 Aleksander Weintraub (1897–1943) – polski poeta i literat
 Amir Weintraub (ur. 1986) – izraelski tenisista
 Bogusława Blajfer-Weintraub (1945–2002) – działaczka opozycji demokratycznej w PRL.
 Jerzy Kamil Weintraub (1916–1943) – polski poeta, publicysta i tłumacz
 Jerry Weintraub (1937–2015) – amerykański producent filmowy
 Wiktor Weintraub (1908–1988) – polski historyk literatury
 Władysław Zew Wajntraub (1891–1942) – malarz, grafik, scenograf teatralny, krytyk sztuki